Blue Balls bezeichnet
 Blue Balls, kurz für das Luzerner Blue Balls Festival
 Blue Balls, englischer Ausdruck für Kavaliersschmerzen